Ансбах () — топоним.

 Ансбах — город в Германии, земельного подчинения. Расположен в земле Бавария.
 Ансбах (район) — район в Германии с центром в одноименном городе.
 Княжество Ансбах или Бранденбург-Ансбах — имперское княжество с центром в одноименном городе.